Сезон 2018/19 является для «Сан-Хосе Шаркс» 28-м в Национальной хоккейной лиге. Регулярный чемпионат для «Шаркс» стартовал 3 октября 2018 года домашним матчем против «Анахайм Дакс», а завершился 6 апреля 2019 года против «Колорадо Эвеланш».

В межсезонье руководство клуба проявляло интерес к подписанию Ильи Ковальчука и Джона Тавереса, однако игроки выбрали другие клубы. 19 июня «Сан-Хосе» совершил 3-сторонний обмен в результате которого Миккель Бёдкер перешёл в «Оттаву» в обмен на Майка Хоффмана, который в свою очередь был обменян во «Флориду» на три драфт-пика. Также «Сан-Хосе» продлил контракты с Логаном Кутюром, Джо Торнтоном, Томашем Гертлом и другими своими игроками. 13 сентября «Шаркс» выменяли у «Оттавы» капитана клуба Эрика Карлссона.

19 марта 2019 года «Сан-Хосе» гарантировал себе место в плей-офф, где дошёл до финала конференции и уступил «Сент-Луис Блюз» в шести матчах.

Турнирное положение

В дивизионе

В конференции

Расписание и результаты матчей

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Статистика игроков

Регулярный чемпионат. Полевые игроки

Плей-офф. Полевые игроки

Регулярный чемпионат. Вратари

Плей-офф. Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика игрока указана только за «Сан-Хосе»
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Сан-Хосе».

Текущий состав

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Освобождённые игроки

Драфт Отказов

Пришли

Подписание контрактов

Драфт

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт «Сан-Хосе Шаркс» 

Н
Сан-Хосе Шаркс
2018 год в хоккее
2019 год в хоккее